Андреевская волость — административно-территориальная единица в составе бывшего Балашовского уезда Саратовской губернии (ныне — часть Аркадакского района).

Состав на 1913 год 
Население составило 6 324 человек. Волость включала 18 населённых пунктов, в том числе 3 села, 4 деревени, 9 поселков, 2 хутора.

 село Андреевка - 1 643 человека
 село Малые Сестренки - 761 человек
 село Беловка - 1 053 человека
 деревня Александровка - 366 человека
 деревня Алексино - 481 человек
 деревня Пашино - 369 человек
 деревня Молоденки - 955 человек
 Отрубной поселок при р. Кистендей № 3 - 125 человек
 Отрубной поселок при р. Кистендей № 4 - 37 человек
 Отрубной поселок при р. Кистендей № 5 - 5 человек
 Отрубной поселок при р. Кистендей № 6 - 8 человек
 Отрубной поселок при р. Кистендей № 7 - 9 человек
 Отрубной поселок при ст. Кистендей № 1 - 5 человек
 Отрубной поселок при ст. Кистендей № 2 - 65 человек 
 Отрубной поселок при ст. Кистендей  - 199 человек 
 поселок Андреевский при ст. Андреевка - 20 человек
 хутор Бирючий - 49 человек
 хутор Карповский - 174 человека

Волости Саратовской губернии